Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Gaspé”
 Pierwszy HMCS „Gaspé” – trałowiec typu Fundy. W służbie w latach 1938-1945
 Drugi HMCS „Gaspé” – trałowiec typu Bay. Wszedł do służby kanadyjskiej w 1953 roku, sprzedany Turcji w 1958 roku, przemianowany na „Trabzon”

Bibliografia 
 

Gaspé